Упканкуль:

 Упканкуль — деревня в Аскинском районе Башкортостана.
 Упканкуль — озеро в Аскинском районе Башкортостана
 Упканкуль — озеро в Нуримановском районе Башкортостана.